«Грин-Бей Пэкерс» () — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Северном дивизионе Национальной футбольной конференции Национальной футбольной лиги. Команда базируется в городе Грин-Бей, штат Висконсин. С 1957 года выступает на стадионе Лэмбо Филд.

С момента своего основания в 1919 году Керли Ламбо и Джорджом Уитни Кэлхуном, «Пакерс» сыграли более 1350 игр за 100 сезонов соревновательного футбола. Первые два сезона «Пэкерс» играли против местных команд в Висконсине и его окрестностях. В 1921 году они стали частью Американской профессиональной футбольной ассоциации (АПФА), предшественницы Национальной футбольной лиги (НФЛ). За свои 99 сезонов Пэкерс выиграли 13 профессиональных чемпионатов по американскому футболу (больше всего в истории НФЛ), в том числе девять чемпионатов НФЛ и четыре Супербоула. Они завоевали 18 титулов победителя дивизиона, 8 раз становились лучшими в конференции и заняли второе место по количеству побед в регулярном сезоне (748) и общих побед (782) среди всех франшиз НФЛ после Чикаго Беарз.

В своей истории франшиза пережила три основных периода постоянного успеха. Первый период успеха пришелся на 1929–1944 годы, когда «Пэкерс» шесть раз становились чемпионами НФЛ. В этот период «Пэкерс» стали первой династией американского футбола (1929–1931). Второй период успеха пришёлся на период с 1960 по 1967 год, когда «Пэкерс» выиграли пять чемпионатов НФЛ и первые два Супербоула. Также во второй раз в истории франшизы «Пэкерс» выиграли подряд три чемпионата НФЛ  (1965–1967). Самый последний период успеха — с 1993 по настоящее время, когда франшиза выходила в плей-офф 19 раз, включая три выступления в Супербоуле и две победы в 1996 и 2010 годах. Этот период включал сезон 2011 года, когда команда выиграла 15 игр — наибольшее количество побед за один сезон для «Пэкерс».

«Пэкерс» также переживали периоды длительных неудач в своей истории. Два наиболее заметных периода пришлись на 1945–1958 годы, когда франшиза ни разу не занимала место выше 3-го места в турнирной таблице лиги и показала в 1958 году худший результат в своей истории закончив сезон с результатом 1–10–1. Второй период продолжающихся неудач произошёл в период между 1968 и 1991 годами, когда клуб только дважды выходил в плей-офф и  и показал положительный результат побед и поражений всего в шести сезонах.

Всего «Пэкерс» становились чемпионами НФЛ 13 раз, включая 4 победы в Супербоуле. И по-прежнему остаются единственной командой, одержавшей три победы подряд в чемпионате — на их счету две подобные серии в 1929—1931 и 1965—1968 годах. Квотербек команды Бретт Фавр является единственным игроком в истории НФЛ кто становился Самым ценным игроком (MVP) по версии Associated Press три раза подряд.

Сезон НФЛ 2020 года стал для «Пэкерс» 102-м сезоном соревновательного футбола в их истории и 100-м сезоном в рамках НФЛ.

Статистика по сезонам

Суммарная статистика выступлений 
На момент окончания сезона 2021 года, данные приведены с учётом игр плей-офф

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Грин-Бей Пэкерс